

По странам

Бывшие политические партии

Либертарианские организации, связанные с другими политическими партиями

См. также 
 
 
 Основные понятия либертарианства

Примечания 

Либертарианские